Xianshanosaurus — род гигантских растительноядных динозавров из группы титанозавров инфраотряда завропод, живших во времена позднего мелового периода (около 125—100 миллионов лет назад) в районе современного Китая. Типовый вид — Xianshanosaurus shijlagouensis.

Изучение окаменелости провёл китайский коллектив палеонтологов: Люй Цзюньчан (Lü Junchang), Сюй Ли (Xu Li), Цзян Сяоцзюнь (Jiang Xiaojun), Цзя Сунхай (Jia Songhai), Ли Мин (Li Ming), Юань Чунси (Yuan Chongxi), Чжан Синляо (Zhang Xingliao) и Цзи Цян (Ji Qiang). Статья с описанием рода и единственного вида была опубликована 2009 году в корейской версии научного журнала «Journal of the Paleontological Society of Korea». Название рода относится к горе Сиань (пиньинь Xiànshān), расположенной недалеко от места, где был обнаружен голотип. Видовое название относится к деревне Шицзягоу (пиньинь Shijiagou) и латинского суффикса -ensis, образующий имена прилагательные от названий мест. Ископаемые остатки завропода были найдены в бассейне Жуян (пиньинь Rǔyáng) в провинции Хэнань, в слоях геологической формации Манчуань (Mangchuan Formation), датированной аптским—альбским ярусами. Типовой экземпляр состоит из достаточно полного ассоциированного скелета.

Xianshanosaurus делил среду обитания с другими завроподами, такими как Ruyangosaurus, «Huanghetitan» ruyangensis, Yunmenglong, а также тероподом Luoyanggia и акилозавром Zhongyuansaurus. Дополнительно известно о присутствии неопределённых представителей орнитомимид, игуанодонтов, и кархародонтозавров.

Авторы первоначального описания отметили необычную смесь характеристик титанозавров и нетитанозавровых завроподов в найденном образце и классифицировали его как неопределенный неозавропод. В 2011 году Филип Мэннион и Хорхе Кальво предварительно сочли его титанозавром, а в 2012 году Майкл Д’Эмик интерпретировал его как титанозавра из клады Lithostrotia.

Кладограмма ниже показывает взаимоотношения таксона с другими титанозаврами:

Примечания 

Титанозавры
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии из меловых отложений Китая